est un clan de catcheurs Heel, composé de Roman Reigns (leader), des Usos, de Solo Sikoa et de Paul Heyman (manager). Ils travaillent actuellement à la , dans la division , où ils sont les actuels champion de la WWE, champion Universel de la WWE, champions par équipe de Raw  et champions par équipe de SmackDown.

Histoire

Retour de Roman Reigns, double champion Universel de la WWE et formation du clan (2020-2021) 
Le  à SummerSlam, après la victoire du Fiend Bray Wyatt sur Braun Strowman pour le titre Universel de la WWE, Roman Reigns effectue un retour surprise, et un Heel Turn, en portant un Spear sur les deux hommes. Le  à Payback, alors que le combat a déjà commencé depuis 10 minutes, il confirme la signature de son contrat, puis redevient Champion Universel de la WWE en battant The Fiend Bray Wyatt et Braun Strowman dans un No Holds Barred Triple Threat Match, en portant un Low-Blow sur le premier et un Spear sur le second, confirmant son Heel Turn et remportant le titre pour la seconde fois. Le  à Clash of Champions, il conserve son titre en battant Jey Uso par abandon, à la suite de l'intervention du frère de ce dernier, Jimmy Uso, venu arrêter le combat.

Le  à Hell in a Cell, il conserve son titre en battant Jey Uso dans un Hell in a Cell I Quit Match, forçant son cousin à prononcer I Quit après avoir porté une Guillotine à Jimmy Uso. Le  à SmackDown, Jey Uso bat Daniel Bryan, s'ajoutant dans l'équipe masculine du show bleu pour les Survivor Series. Après le combat, il effectue un Heel Turn en attaquant son adversaire avec un Superkick et trois Splashs, dont un sur la table des commentateurs, et reconnait son cousin comme son chef de tribu. Le  aux Survivor Series, l'équipe SmackDown (Kevin Owens, King Corbin, Otis, Seth Rollins et Jey Uso) perd face à l'équipe Raw (AJ Styles, Braun Strowman, Sheamus, Keith Lee et Riddle) dans un 5-on-5 Traditional Survivor Series Man's Elimination Match. Plus tard dans la soirée, Roman Reigns bat le champion de la WWE, Drew McIntyre, dans un Champion vs. Champion Match, aidé par Jey Uso. Le  à TLC, Roman Reigns conserve son titre en battant Kevin Owens dans un TLC Match.

Le  au Royal Rumble, Roman Reigns conserve son titre en battant le même adversaire dans un Last Man Standing Match. Le  à Elimination Chamber, Jey Uso perd un Elimination Chamber Match face à Daniel Bryan, qui inclut également Cesaro, Kevin Owens, Sami Zayn et King Corbin, ne lui permettant pas d'obtenir un match pour le titre Universel de la WWE. Quelques instants plus tard, Roman Reigns conserve son titre en battant Daniel Bryan. Après le combat, Edge l'attaque en lui portant un Spear et pointe du doigt le logo de WrestleMania 37, l'ayant choisi officiellement comme adversaire. Le  à Fastlane, Roman Reigns conserve son titre en battant le même adversaire, aidé par Edge qui effectue un Tweener Turn en tabassant les deux hommes avec une chaise, et abandonne son rôle de Special Enforcer.

Le  à WrestleMania 37, Roman Reigns conserve son titre en battant Daniel Bryan et Edge dans un Triple Threat Match. Le  à SmackDown, Jimmy Uso effectue son retour de blessure, après un an d'absence, ce qui créé des tensions entre son frère et son cousin. Le  à WrestleMania Backlash, Roman Reigns conserve son titre en battant Cesaro par soumission. Le  à SmackDown, après la victoire de Roman Reigns sur Rey Mysterio dans un Hell in a Cell Match, Jimmy Uso effectue aussi un Heel Turn en célébrant avec son cousin.

Le  à SmackDown, le duo fraternel fait son retour, et les trois Samoans s'allient officiellement en se prenant dans les bras, formant ainsi le clan.

The Usos champions incontestés par équipe de la WWE, Roman Reigns champion Universel incontesté de la WWE, arrivées de Solo Sikoa et Sami Zayn (2022-...) 
Le  lors du pré-show à Money in the Bank, les Usos redeviennent champions par équipe de SmackDown en battant Los Mysterios (Dominik Mysterio et Rey Mysterio), remportant les titres pour la 5 fois. Plus tard dans la soirée, Roman Reigns conserve son titre en battant Edge. Après le combat, John Cena, de retour après un an d'absence, le confronte. Le  à SummerSlam, les Usos conservent leurs titres en battant leurs mêmes adversaires. Plus tard dans la soirée, Roman Reigns conserve son titre en battant John Cena. Après le match, Brock Lesnar effectue son retour, après un an et 4 mois d'absence, en tant que Face, et le confronte à son tour. Le  à Extreme Rules, les Usos conservent leurs titres en battant les Street Profits. Plus tard dans la soirée, Roman Reigns conserve son titre en battant "The Demon" Finn Bálor dans un Extreme Rules Match, faisant subir à son adversaire sa seconde défaite sous sa forme démoniaque. 

Le  lors du pré-show à Crown Jewel, les Usos battent le Hurt Business (Cedric Alexander et Shelton Benjamin) dans un match sans enjeu. Plus tard dans la soirée, Roman Reigns conserve son titre en battant Brock Lesnar, aidé par ses cousins. Le  à SmackDown, Roman Reigns met fin à son alliance avec Paul Heyman en le renvoyant et lui portant un Superman Punch, avant que les Usos et lui ne subissent des F-5 de Brock Lesnar. 

Le  à Day 1, les Usos conservent leurs titres en battant le New Day. Le  au Royal Rumble, Roman Reigns perd face à Seth "Freakin" Rollins par disqualification, mais conserve son titre. Plus tard dans la soirée, il intervient dans le match entre Brock Lesnar et Bobby Lashley, pour le titre de la WWE, en portant un Spear sur le premier, permettant au second de gagner le combat et le titre, se réconciliant également avec Paul Heyman et le réintégrant dans son clan. Le  à Elimination Chamber, Roman Reigns conserve son titre en battant Goldberg par soumission.

Le  à WrestleMania 38, les Usos conservent leurs titres en battant Rick Boogs et Shinsuke Nakamura. Le lendemain dans la même soirée, Roman Reigns conserve son titre et redevient champion de la WWE en battant Brock Lesnar dans un Winner Takes All Match, remportant le titre pour la quatrième fois, devenant double champion et unifiant les deux titres. Le  à WrestleMania Backlash, le trio bat Drew McIntyre et RK-Bro (Randy Orton et Riddle) dans un 6-Man Tag Team Match. Le  à SmackDown, les Usos conservent leurs titres et redeviennent champions par équipe de Raw en battant RK-Bro (Randy Orton et Riddle) dans un Winner Takes All Match, aidés par une intervention extérieure de Roman Reigns et Paul Heyman, remportant les titres pour la troisième fois, devenant doubles champions par équipe et unifiant les quatre titres.

Le  à Money in the Bank, les Usos conservent leurs titres en battant les Street Profits. Le  à SummerSlam, ils conservent leurs titres en battant leurs mêmes adversaires. Plus tard dans la soirée, Roman Reigns conserve ses titres en battant Brock Lesnar dans un Last Man Standing Match. Le  à Clash at the Castle, Roman Reigns conserve ses titres en battant Drew McIntyre, aidé par une intervention extérieure de Solo Sikoa qui rejoint officiellement le clan. Le  à SmackDown, Sami Zayn devient membre honoraire et rejoint officiellement le clan.

Le  à Crown Jewel, les Usos conservent leurs titres en battant les Brawling Brutes (Ridge Holland et Butch). À la fin de la soirée, Roman Reigns conserve ses titres en battant Logan Paul. Le  aux Survivor Series WarGames, le clan bat les Brawling Brutes (Sheamus, Ridge Holland et Butch), Drew McIntyre et Kevin Owens dans un Man's WarGames match.

Le  au Royal Rumble, Roman Reigns conserve ses titres en battant Kevin Owens. Après le combat, ses cousins et lui tabassent son adversaire, mais Sami Zayn s'interpose pour mettre fin au lynchage de son compatriote. The Tribal Chief donne alors une chaise à ce dernier pour qu'il tabasse son opposant, mais le Québécois effectue un Face Turn en frappant le Samoan avec l'objet, avant que Jimmy Uso, Solo Sikoa et le premier ne le tabassent ensuite. Jey Uso refuse de participer au lynchage et quitte le ring, ce qui créé des tensions au sein du clan.

Membres du groupe

Caractéristiques au catch 
 Prises de finition de Roman Reigns
Spear 
Guillotine choke

 Prises de finition des Usos
 Uso Splash (Diving splash)
 Superkick
 Tequila Sunrise 

 Prises de signature de Roman Reigns
 Samoan Drop
 Superman Punch 
 Corner clothesline
 Flying clothesline
 Sit-out Crucifix Powerbomb
 Sit-out Powerbomb
 Big Boot
 Leg Lariat
 Suplex
 Powerbomb

 Prises de signatures des Usos
 Alley-us samoan drop
 Samoan Drop
 Samoan Hip
 Suicide Dive
 Knife edge chops
 Flyng Clothesline
 Running Front Dropkick
 Dragon Whip
 Corkscrew Senton
 Headbut 

 Prises par équipe des Usos
 Double Superkick
 Double Diving Splash

 Musiques d'entrées

Palmarès 
 World Wrestling Entertainment
 1 fois Champion de la WWE - Roman Reigns (actuel)
 1 fois Champion Universel de la WWE - Roman Reigns (actuel)
 1 fois Champion Nord-Américain de la NXT - Solo Sikoa 
 1 fois Champions par équipe de SmackDown - The Usos  (actuels)
 1 fois Champions par équipe de Raw - The Usos (actuels)
 André the Giant Memorial Battle Royal - Jey Uso (2021)

Références

Liens externes 

Clan ou équipe de catch (WWE/WWF)
Famille Anoa'i - Maivia